Двадесетото обикновено народно събрание (XX ОНС) е народно събрание на Царство България, заседавало от 21 май до 11 юни 1923, брой депутати – 245. XX ОНС е разпуснато след Деветоюнския преврат, осъществен от Военния съюз, Народния сговор и Конституционния блок. Свалянето на правителството на земеделците води до предсрочно разпускане на парламента.

Избори 
Изборите за XX ОНС са проведени на 22 април 1923 г., съгласно указ на цар Борис III № 132 от 12 март същата година. След изборите за XVI ОНС те се провеждат по пропорционалната система и са задължителни за всички избиратели, които не са лишени от това право. Избирателна активност – 86,5%. Изборите са голям успех за правителството на Българския земеделски народен съюз, които получават 212 места.

Броят на гласувалите е около 1 037 000 души.

Място 
Заседанията се провеждат в сградата на Народното събрание в София.

Сесии 
 I извънредна (21 май – 11 юни 1923)

Бюро

Председател 
 Александър Ботев

Подпредседатели 
 Неделчо Неделчев
 Ангел Кукдалев

Източници